Нёлетт () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Монтрёй, кантон Оси-ле-Шато. 
Одна из самых малонаселённых коммун департамента Па-де-Кале.

География 
Расположена в 20 км по автодорогам к северу от города Оси-ле-Шато, в 39 км по автодорогам к юго-востоку от города Монтрёй и в 47 км по автодорогам к северо-западу от Арраса.
Граничит с коммунами Эклимё, Энкур, Нуайель-лез-Юмьер и Вильман.

История 
В 1793 году село входило в состав кантона Бланжи района Монтрёй департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Вай округа Сен-Поль, с 1816 года — в составе кантона Ле-Парк, с 1926 года — в составе округа Аррас.
С 2015 года — в кантоне Оси-ле-Шато.

Достопримечательности 
 Церковь XVIII века имеет фасад в стиле главной площади Арраса. Её окна XIX века были недавно восстановлены.
 Замок, включенный в реестр исторических памятников.

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 27,3 % (в 2010 году — 11,1 %). Из 15 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 8 работающих, 3 безработных, 1 учащийся и 3 других экономически не активных.
Из 8 работающих 3 работали в своей коммуне, 5 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 4):

 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 0,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 75,0 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 50,0 %
 государственные и муниципальные службы — 25,0 %

Политика 
Пост мэра с 2002 года занимает Каролин Кюссак (Caroline Cussac). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2014 году они были выбраны безальтернативно.

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 26 человек (12 мужчин и 14 женщин), учтено 28 человек (13 мужчин и 15 женщин), 40,9 % из 22 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 15 частных домов, из них 1 пустует, 3 являются вторыми домами. Из 11 первых домов 5 в собственности, 3 арендуется и 3 находятся в свободном пользовании.

Из 11 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 36,4 %, 2 и более автомобиля — 45,5 %.

Из 19 закончивших обучение 31,6 % окончили коллеж или менее, 42,1 % имели среднее профессиональное образование, 21,1 % окончили лицей и 5,3 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале